A CIL lehet:
Corpus Inscriptionum Latinarum, a latin feliratos emlékeket közreadó hatalmas sorozat;
Common Intermediate Language.